Il singolare del torneo di tennis Taranto Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Brenda Schultz che ha battuto in finale Debbie Graham 7–6 (7–5), 6–2.

Teste di serie 

 Julie Halard (primo turno)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Radka Zrubáková (secondo turno)
 Emanuela Zardo (primo turno)

 Brenda Schultz (campionessa)
 Debbie Graham (finale)
 Linda Ferrando (semifinali)
 Nadin Ercegovic (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1993